Lehr se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edgar Lehr
 Georg Philipp Lehr